Министерство юстиции Республики Абхазия — орган государственного управления в Республике Абхазия, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере нотариата, ЗАГС, адвокатуры, обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов, регистрации общественных объединений, политических партий и движений, предприятий, организаций и учреждений.

История 
Положение о Минюсте Республики Абхазия было утверждено постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 марта 1995 года № 59.

Новое положение о Министерстве юстиции было принято 27 мая 2005 года за № 112.

Структура Министерства юстиции Республики Абхазия 
 Аппарат Министерства
 Республиканский Научно-исследовательский институт судебных экспертиз
Служба судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия
 Нотариальные конторы Республики Абхазия:
 Нотариальная контора № 1 г. Сухум
 Нотариальная контора № 2 г. Сухум
 Нотариальная контора № 3 г. Сухум
 Нотариальная контора № 4 г. Сухум
 Нотариальная контора № 5 г. Сухум
 Нотариальная контора № 6 г. Сухум
 Нотариальная контора № 1 Сухумского района
 Нотариальная контора № 2 Сухумского района
 Нотариальная контора № 1 Гулрыпшского района
 Нотариальная контора № 2 Гулрыпшского района
 Нотариальная контора города Новый Афон
 Нотариальная контора № 1 Гудаутского района
 Нотариальная контора № 2 Гудаутского района
 Нотариальная контора № 1 Гагрского района
 Нотариальная контора № 2 Гагрского района
 Нотариальная контора п. Цандрипш
 Нотариальная контора г. Пицунда
 Нотариальная контора Очамчырского района
 Нотариальная контора Ткуарчалского района
 Нотариальная контора Галского района
 ЗАГС Республики Абхазия:
 ЗАГС г. Сухум
 ЗАГС Сухумского района
 ЗАГС Гулрыпшского района
 ЗАГС г. Новый Афон
 ЗАГС Гудаутского района
 ЗАГС Гагрского района
 ЗАГС п. Пицунда
 ЗАГС Очамчырского района
 ЗАГС Ткуарчалского района
 ЗАГС Галского района
 Республиканский Архив ЗАГС

Руководство

См. также 
 Кабинет министров Республики Абхазия

Примечания

Ссылки 
 сайт Министерства юстиции Республики Абхазия 
сайт Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия